Arbora ima više značenja:
 Arbora, Genoa
 Arbora, Novara